Konge i Danmark: Valdemar 4. Atterdag 1340-1375

Se også 1355 (tal)

Begivenheder 
 Karl 4. blev kronet til kejser af det Tysk-Romerske rige

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

55
 
Artikler om enkelte år